Große Brücke steht für Brücken:

 Grosse Brücke in Lausanne in der Schweiz
 Große Brücke in Friedrichstadt
 Große Brücke Danyang–Kunshan
 Große Brücke von Peking
 Große Brücke von Tianjinh

Siehe auch:
Great Bridge